Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1986 je bilo deveto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 8. in 9. marca 1986 na letalnici Kulm v Bad Mitterndorfu, Avstrija. Zlato medaljo je osvojil Andreas Felder, srebrno Franz Neuländtner, bronasto pa Matti Nykänen.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1986
1986 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Bad Mitterndorf